Singleton peut signifier :

Science
 Singleton dans le domaine de la théorie des ensembles en mathématiques, ensemble ne contenant qu'un unique élément.
 Singleton en informatique et génie logiciel, patron de conception qui correspond à une classe dont il n'existe qu'une seule instance.
 Singleton en obstétrique désigne un fœtus unique (par opposition à une grossesse multiple).
 Singleton en génétique désigne une mutation hétérozygote très rare retrouvée qu'une seule fois dans une même large étude génétique.
 Singleton en neurobiologie désigne le plus petit quantum libéré au niveau de la synapse, associé à un potentiel post-synaptique (PPS) miniature.

Jeu de cartes
 Au jeu de bridge, posséder un singleton signifie ne détenir dans sa main qu'une seule carte dans une des quatre couleurs (, , , ). La présence d'un singleton permet de réévaluer la main.

Lieu
 Singleton, ville de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, centre administratif du comté de Singleton

Personnalités
 Benjamin "Pap" Singleton (1809–1892), militant et homme d'affaires américain.
 
 (1941-), entrepreneur australien
 
 Henry Singleton (1766-1839), peintre anglais
 John Singleton (1968-2019), réalisateur américain
 Lawrence Singleton (1927 - 2001), criminel américain
 Michael Singleton, anthropologue anglo-belge
 Mike Singleton (1951-2012), concepteur de jeux vidéo britannique
 Penny Singleton (1908-2003), actrice américaine
William Singleton (1748-1793), miniaturiste anglais

Marque
Singleton est une marque de whisky écossais.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais